Цао може да се отнася за:
 Цао Сюецин (1724 – 1763), китайски писател
 Цао Гуодзю, даоистко божество